Avalliit bezeichnet:
 Avalliit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avalliit (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland